Gartenstadt Süd steht für folgende Stadtteile:
 den Ortsteil Gartenstadt Süd der Bremer Neustadt, siehe Neustadt (Bremen)#Gartenstadt Süd
 die Sebaldussiedlung in Erlangen